MVV steht für:
 Münchner Verkehrs- und Tarifverbund
 MVV Energie, Energieversorgungsunternehmen mit Sitz in Mannheim
 MVV GmbH, Mannheimer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft
 MVV Maastricht, Fußballverein der Stadt Maastricht in den Niederlanden
 Maedi-Visna-Virus, Retrovirus
 Flugplatz Megève (IATA-Flughafencode), französischer Altiport

mvv steht für:
 Tagol Murut (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Verkehrssprache der Murut im malaysischen Bundesstaat Sabah

Abkürzung